

Мероприятия

Выпуски игр

Январь — март

Апрель — июнь

Июль — сентябрь

Октябрь — декабрь

Примечания